Магазин се може односити на:

Часопис, периодичка публикација која излази у редовним временским периодима и најчешће покрива одређено подручје
Магазин (музички састав), хрватска и југословенска поп група из Сплита
Магазин (презиме), српско презиме
 Магазин (Арканзас), град у америчкој савезној држави Арканзас